Janusz Gancarczyk – calciatore polacco
Marek Gancarczyk – calciatore polacco
Seweryn Gancarczyk – calciatore polacco